Це список процесорів MediaTek які використовується в смартфонах, планшетах, смарт-годинниках, інтернет речах, Smart TV та смартбуках.

Процесори для смартфонів від ARMv5 до ARMv7 (2003-2015)

ARMv5

ARMv6

ARMv7

Одноядерні

Двоядерні

Чотириядерні

Шестиядерний, восьмиядерний і десятиядерний

MT67XX серія (2014-2018)

Чотириядерні

Восьмиядерні

Helio X-серія (2014-2017)

Helio A-серія (2018-2020)

Helio P-серія (2015-2020)

Helio G-серія (2019-зараз)

Dimensity серія (2020-зараз)

Dimensity 700-серія

Dimensity 800-серія

Dimensity 900-серія

Dimensity 1000-серія

Dimensity 8000

Dimensity 9000

Автономні додатки та процесори для планшетів

Kompanio серія

SoC для носимих пристроїв

SoC для Інтернет речей (IoT)

SoC для бездротового підключення 
MT6630 (2014) — це комбінований бездротовий SoC «п'ять в одному», який інтегрує дводіапазонний стандарт 802.11a/b/g/n/ac, розширену підтримку Wi-Fi Direct і Miracast, Bluetooth 4.1, ANT+, тридіапазонний GPS і FM-передавач. Він призначений для поєднання з чипами, такими як восьмиядерний процесор для смартфона MT6595, який має вбудований модем 4G, але не має вбудованих функцій Wi-Fi/Bluetooth/GPS/FM. Його також можна використовувати в планшетах у поєднанні з автономним програмним процесором.

SoC для цифрового телебачення

Див. також 
 Список процесорів Qualcomm Snapdragon
 Список процесорів Samsung Exynos

Джерела 

ARM
MediaTek
Системи на кристалі
MediaTek